Il torneo di belt wrestling della XXVII Universiade si svolge all'Ak Bars Wrestling Palace di Kazan', in Russia, dal 6 al 9 luglio 2013. È la prima volta che a un'Universiade si svolgono gare di belt wrestling.

Podi

Uomini

Stile classico

Stile libero

Donne

Stile libero

Medagliere 

 27
Sport alla XXVII Universiade